Bupleurum imaicolum är en flockblommig växtart som beskrevs av Anton Joseph Kerner. Bupleurum imaicolum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
imaicolum